Mametz puede referirse a: 

 Mametz, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Mametz, comuna francesa situada en Somme.